Allie bezeichnet:
 Allie, einen weiblichen und männlichen Vornamen
 Allie (Georgia), Ortschaft im Meriwether County
 Allie Canyon, eine Schlucht im US-Bundesstaat New Mexico
 Allie Creek, einen Fluss im US-Bundesstaat Missouri
 Allie Hawks Hill, ein Berg im US-Bundesstaat Maine
 Allie Island, Insel im Lake of the Woods

Allié ist der Familienname von
 Manfred Allié (* 1955), deutscher Autor und Übersetzer